Zkratka K10 může znamenat:
 AMD K10 – jádro procesoru společnosti AMD používané v procesorech AMD Phenom a Opteron
 Nissan Micra – auto s premiérou v říjnu 1982
 Myanmarský kyat – typ mince